Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1927 im italienischen Wintersportort Cortina d’Ampezzo wurden zwei Wettbewerbe im Skilanglauf ausgetragen.

In Abwesenheit der norwegischen und finnischen Konkurrenten gingen die Siege erwartungsgemäß an die Schweden, wobei sich John Lindgren in beiden Wettbewerben zum Weltmeister krönte. Den Dauerlauf über die Distanz von 50 km gewann er mit einem Rekordvorsprung von 18 Minuten auf seinen Landsmann John Wickström, den Langlauf über 18 km konnte er vor den Mitteleuropäern Franz Donth und Viktor Schneider für sich entscheiden.

Mit dem dritten Rang von Schneider errang der Deutsche Skiverband seine erste Medaille bei Nordischen Skiweltmeisterschaften. Der Hauptverband Deutscher Wintersportvereine hielt mit den beiden Podestplätzen von Donth bereits bei neun Medaillen.

Skilanglauf 18 km 

Datum: Samstag, 5. Februar 1927

Ort: Cortina d’Ampezzo

Teilnehmer: 77 gestartet, 73 gewertet.

Dauerlauf 50 km 

Datum: Donnerstag, 3. Februar 1927

Ort: Cortina d’Ampezzo

Teilnehmer: 37 genannt; 34 gestartet, 27 gewertet.

Skilanglauf
Skilanglaufwettbewerb